Adéodat (du latin Adeodatus) peut désigner :
 Adéodat, fils de saint Augustin, mort à 19 ans ;
 Adéodat , le 68e pape et patriarche de Rome, du 19 octobre 615 au 8 novembre 618 ;
 Adéodat II, pape de 672 à 676.

Voir aussi